Das Internazionali di Tennis San Marino 1992 war ein Damen-Tennisturnier in der Stadt San Marino. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 20. bis 26. Juli 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in San Marino (Stadt)